Зубовце се односи на:
 Зубовце (Врапчиште), насеље у општини Врапчиште, Северна Македонија
 Зубовце (Куманово), насеље у општини Куманово, Северна Македонија